GFI peut faire référence à:
 Gfi Informatique (où Gfi signifie Groupe français d'informatique), une ESN française ;
 Global Financial Integrity, une organisation internationale non-gouvernementale ;
  ;
 Groupe des fédérations industrielles ;
 Générale financière d'investissement.